Балинген — город в Германии.
 Балинген (Кайзерштуль) — коммуна в Германии.
 Замок Балинген — восходящий к Средним векам городской замок графов фон Цоллерн-Шальксбург.